Robertson (Wyoming)
Robertson Pet

Desambiguações de topônimos